Басма:
 Басма́ или Пайцза — особая пластинка (знак), выдававшаяся татаро-монгольскими ханами в XIII—XV веках в качестве верительной грамоты.
 Басма — текстильное изделие, предназначенное для украшения чего-либо.
 Басма́ — вид техники тиснения рельефных рисунков, также тонкие листы с выбитым узором. Издревле применяется в украшении икон.
 Басма — второе блюдо узбекской кухни с тушёным мясом и овощами.
 Ба́сма — растительный краситель зеленовато-серого цвета.
 Басма — местный совет в Хайфском округе Израиля.
 Басма, Кристер (род. 1972) — норвежский футболист.